Georgiuskerk of Sint Joris op 't Zand, een Oudkatholieke kerk te Amersfoort
 Georgiuskerk (Stitswerd)
 Georgiuskerk (Terborg)